Tereszpol peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Tereszpol, gmina rurale du powiat de Biłgoraj
 Tereszpol, village et chef-lieu de la gmina de même nom